Rosée oder Rosee bezeichnet:
 Rosée (Florennes), Dorf in der Gemeinde Florennes, Belgien
 Point Rosee (bzw. französisch Pointe Rosée), Landzunge in Neufundland, Kanada

Siehe auch:
 Basselet von La Rosée
 Rosé